Biografies:
 Sabina Fúria o Sabina Tranquil·lina, esposa de Gordià III.
 Joaquín Sabina (Úbeda, Andalusia, 1949), cantautor i poeta espanyol.
 Popea Sabina Major, mare de Popea Sabina
 Popea Sabina, amant i després esposa de Neró.
 Víbia Sabina o Júlia Sabina (s. II), emperadriu romana, esposa de l'emperador Adrià
 Toponímia:
 Ciutat de Sabina a Itàlia.
 Val de la Sabina, llogaret pertanyent al municipi de la vila d'Ademús
 Sabina (Ohio)